Новоникола́евка () — село, Новониколаевский сельский совет, Днепровский район,
Днепропетровская область, Украина.

Код КОАТУУ — 1221486401. Население по переписи 2001 года составляло 1314 человек.

Является административным центром Новониколаевского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла Зелёный Гай и Сурско-Клевцево.

Географическое положение 
Село Новониколаевка находится на левом берегу реки Мокрая Сура, выше по течению на расстоянии в 2 км расположено село Зелёный Гай, ниже по течению на расстоянии в 3,5 км расположено село Сурско-Литовское, на противоположном берегу — село Сурско-Клевцево.

Рядом проходят автомобильная дорога  и железная дорога, станция Платформа 233 км.

История 
 Основано в 1858 году, названо в честь царя Николая I. Также в 2008 году в этом селе нашли железное копье, датированное приблизительно 500 годом до нашей эры.

Экономика 
 Новониколаевский карьер (производство гранитного щебня). Дата основания — 1947 г. С апреля 2003 года ООО «Объединение Новониколаевский карьер».
 Дробильный завод и АБК.

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Дом культуры.

Примечания